Echo — девятый студийный альбом рок-группы Tom Petty and the Heartbreakers, изданный в 1999 году.

Об альбоме 
После выхода Into the Great Wide Open в 1991 году группа выпустила сборник лучших песен и покинула лейбл MCA Records. В 1994 году Том Петти выпустил второй сольный альбом, а в 1996-м The Heartbreakers записали саундтрек к фильму «Только она единственная». Echo вышел на лейбле Warner Bros. Records и был спродюсирован Риком Рубином. На этом альбоме к пятёрке The Heartbreakers присоединился шестой участник — гитарист Скотт Терстон, а ударника Стэна Линча заменил Стив Ферроне. Echo также последний альбом с бас-гитаристом , который был вынужден покинуть группу из-за проблем с наркотиками. В 2003 году он умер от передозировки героина.

Во время записи Echo Том Петти переживал болезненный развод, что существенно сказалось на тексте песен. Во время гастролей группа предпочитала не играть песни с Echo, за редкими исключениями. В концертном исполнении можно найти только песни «Room at the Top», «Free Girl Now», «I Don’t Wanna Fight» и «Billy the Kid» (последняя исполнялась наиболее часто). В Billboard 200 альбом достиг 10-й строчки, а песни «Free Girl Now», «Room at the Top» и «Swingin’» — 5-й, 19-й и 17-й соответственно в чарте Mainstream Rock. «I Don’t Wanna Fight» — первая песня, на которой вокальные партии исполняет не Том, а гитарист Майк Кэмпбелл.

Список композиций

Участники записи 
The Heartbreakers
 Том Петти — вокал, гитара, губная гармоника
 Майк Кэмпбелл — соло-гитара, бас-гитара
  — фортепиано, орган, чемберлин, клавинет
  — бас-гитара, бэк-вокал
  — ударные
  — акустическая гитара, электрогитара, бэк-вокал
Приглашённые музыканты
 Ленни Кастро — перкуссия

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Тома Петти и The Heartbreakers 
 

Альбомы 1999 года
Альбомы Tom Petty and the Heartbreakers
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы, спродюсированные Томом Петти